Trichocellus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Ganglbauer 1892. Trichocellus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Jordlöpare
Trichocellus